Рижская архиепархия (, ) — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Риге, Латвия. В рижскую митрополию входят Лиепайская, Елгавская и Резекненско-Аглонская епархии. Кафедральным собором епархии Рижской архиепархии является церковь святого Иакова в Риге.

История 

В 1186 году Святой Престол учредил епархию Ливонии. Центр этой епархии располагался в городе Икшкиле, где святой Мейнард фон Зегеберг построил первую католическую церковь в Ливонии. Епархия Ливонии входила в то время в митрополию Бремена. Второй епископ епархии Ливонии цистерцианец Бертольд Шульте перенёс кафедру епархии в Ригу. В 1202 году рижский епископ Альберт Буксгевден основал военный орден меченосцев для обращения местных жителей в католицизм. В 1251 году в епархию Ливонии были включены земли упразднённой епархии Семигалии.

В 1253 году Святой Престол учредил в Ливонии новые епархии и образовал отдельную Рижскую архиепархию. 20 января 1255 года Римский папа Александр IV издал буллу «Primatuum cathedras», которой подтвердил статус Рижской митроплии с присоединением к ней несколько епархий. В письме от 19 марта 1310 года Римского папы Климента V упоминается 14 епархий, входивших в Рижскую митрополию.

В средние века рижские архиепископы имели церковную и светскую власть. В это время Рига была центром Рижского архиепископства.

В 1561 году государственной религией в Ливонии стало лютеранство и рижская архиепархия в 1563 году была упразднена, а её территория была передана епархиям Хелмно, Курляндии, Эзель-Викса, Помезании, Самбии, Дерпта, Ревеля и Вармии.

22 сентября 1918 года рижская епархия была восстановлена. В это время рижская архиепархия распространяла свою юрисдикцию на всю территорию Латвии и Эстонии. В 1920 году к рижской архиепархии была присоединена часть территории Каунасской епархии.

25 октября 1923 года Конгрегация по делам епископов издала декрет «Quum dioecesis Rigensis», которым возвёла рижскую епархию в ранг архиепархии. После референдума, состоявшегося 2 сентября 1923 года лютеранская церковь святого Иакова в Риге была передана Римско-Католической церкви и этот храм стал кафедральным собором рижской архиепархии.

1 ноября 1924 года Рижская архиепархия передала часть своей территории новой апостольской администратуре Эстонии.

8 мая 1937 года Рижская архиепархия передала часть своей территории для образования новой Лиепайской епархии.

С 1958 по 1991 год кафедра рижской архиепархии была вакантной.

2 декабря 2005 года Рижская архиепархия передала часть своей территории для образования новой Резекненско-Аглонской епархии.

Ординарии 

 епископ Eduard O’Rourke (29.09.1918 — 10.04.1920);
 епископ Antonijs Springovičs (14.04.1920 — 1.10.1958);
 Sede vacante (1958—1991);
 кардинал Юлиан Вайводс (10.11.1964 — 23.05.1990) — апостольский администратор;
 епископ Янис Цакулс (23.05.1990 — 8.05.1991) — апостольский администратор;
 кардинал Янис Пуятс (8.05.1991 — 19.06.2010);
 архиепископ Збигнев Станкевич (19.06.2010 — по настоящее время).

Примечания

Литература 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Leipzig 1931, стр. 306—307
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, vol. 1, стр. 420—421; vol. 2 , стр. 223; vol. 3 , стр. 285
 Ernst Friedrich Mooyer, Verzeichnisse der deutschen Bischöfe seit dem Jahr 800 nach Chr. Geb., Minden 1854, стр. 91
 Bolla Primatuum cathedras, Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum Taurinensis editio, Vol. III, стр. 596—597
  Декрет Quum dioecesis Rigensis, AAS 15 (1923), стр. 585
  Булла Plurimum sane, AAS 29 (1937), стр. 387

Ссылки 

 Информация на catholic-hierarchy.org
 Информация на gcatholic.org

Католические епархии Латвии